Большой Джон () — англоязычное прозвище.

Прозвище 
Спортсмены
  (1935—2007) — американский игрок в американский футбол; шериф округа Уэйк (Северная Каролина) с 1978 по 2002 год.
  (1923—1992) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1962) — американский рефери MMA, ведущий Bellator MMA.
 Минтон, Джон Уильям (1948—1995) — американский рестлер и актёр.
 Тейт, Джон (1955—1998) — американский боксёр.
 Томпсон, Джон (1941—2020) — американский баскетболист и тренер.
  (1966—2003) — американский рестлер.

Прочие
 Бьюсема, Джон (1927—2002) — американский художник комиксов.
  (1948—1987) — североирландский лоялист.
  (1935—2002) — американский пианист и органист.

Прочее 
 Большой Джон — американский фильм 1990 года.
  — окаменелый скелет трицератопса, обнаруженный в 2014 году в формации Хелл-Крик.
 Большой Джон — одно из прозвищ американского авианосца «Джон Кеннеди».
 Большой Джон — одно из рабочих названий песни Move On (1977) группы ABBA.

См. также 
 Маленький Джон